Stabbing Westward jelentései:

Stabbing Westward, amerikai industrial rockegyüttes
Stabbing Westward, a Stabbing Westward stúdióalbuma, 2001
Stabbing Westward, a Leander Kills mini-albuma, 2017